Нижче наведено список 290 муніципалітетів департаменту Шер.

Шер

Шер